Tineu Sacerdot I, cònsol el 158
 Tineu Sacerdot II, cònsol el 219